Adiva steht für:
 Adiva, hypothetische Person der böhmischen Geschichte, siehe Emma von Böhmen #Theorien zu Emmas Herkunft
 Adiva, Wohnwagenmodell des slowenischen Herstellers Adria, siehe Adria Mobil
 Adiva, italienischer Zweiradhersteller, siehe Benelli (Motorradhersteller)
 Benelli Adiva, Motorrollermodell des italienischen Herstellers Benelli
 Adiva (Togo), Ort in der Präfektur Amou, Region Plateaux, Togo